Tres es el tercer álbum de estudio del rapero argentino Emanero publicado el 18 de noviembre de 2014 por el sello S-Music. El álbum cuenta con 11 canciones y tres artistas invitados en tres canciones diferentes, «Algo Que Nos Salve» con Piru Sáez, «Sombras A Las 5AM» con Orion XL y 
«Lo Mejor de Mi» con Agus Heinberg.

Lista de canciones 
 1: Intro
 2: Cambios
 3: Que La Cuenten Como Quieran
 4: Algo Que Nos Salve (con Piru Sáez)
 5: Según Pasan Los Años
 6: Sombras A Las 5AM (con Orion XL)
 7: ¿Cuándo, Dónde y Quién?
 8: Si No Haces Nada Sos Parte
 9: Sr y Sra Fama
 10: No Les Creo
 11: Lo Mejor de Mi (con Agus Heinberg)

Referencias 

Álbumes de Argentina de 2014
Álbumes de rap
Álbumes de Emanero